Г. Ґ. А́длер (), власне Ганс Ґюнтер Адлер () (2 липня 1910, Прага, Австро-Угорщина — 21 серпня 1988, Лондон) — австрійський письменник, історик, свідок Голокосту,, який з 1947 року мешкав у Лондоні. Г. Ґ. Адлер став відомий завдяки своїй науковій праці «Терезієнштадт 1941—1945. Обличчя примусової спільноти» (Theresienstadt 1941—1945, Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft). Цей твір досі вважають однією з ключових праць про Голокост. 2017 року вийшло друком англійське видання цієї праці.

Біографія 
Народився в сім'ї палітурника, вивчав музику, мистецтво, літературу, філософію та психологію. Після закінчення університету в 1935 році працював у будинку культури Urania у Празі та на радіо.

8 лютого 1942 року був депортований до Терезинського гетто, звідки 14 жовтня 1944 року разом зі своєю дружиною та її матір'ю був доправлений до Аушвіцу, де обидві жінки відразу після прибуття були вбиті нацистами в газовій камері. Під час голокосту загинули 16 членів родини Адлера, зокрема й батьки. Сам Адлер 28 жовтня 1944 року був відправлений з Освенцима до Бухенвальда, звідки його було звільнено 13 квітня 1945 року.

Потім Адлер повернувся до Праги, де він працював учителем, а згодом мав посаду в Єврейському музеї, писав праці з історії Голокосту.

У лютому 1947 року Адлер емігрував до Великої Британії . У 1955 році видав фундаментальну працю «Терезієнштадт. 1941—1945. Обличчя примусової спільноти». Усього написав 26 книг (історія, філософія, теологія, поезія, проза). З 1973 до 1985 року очолював ПЕН-центр німецькомовних письменників-емігрантів.

Твори

Проза 
 Unser Georg und andere Geschichten. Bergland, Wien 1961.
 Eine Reise. Erzählung. Bibliotheca christiana, Bonn 1962; Aufbau Taschenbuch, Berlin 2002, ISBN 3-7466-1854-1.
 Der Fürst des Segens. Parabeln, Betrachtungen, Gleichnisse. Bibliotheca christiana, Bonn 1964.
 Sodoms Untergang. Bagatellen. Bibliotheca christiana, Bonn 1965.
 Panorama. Roman in 10 Bildern. Walter, Olten 1968; Zsolnay, Wien 2010, ISBN 978-3-552-05489-9.
 Ereignisse. Kleine Erzählungen und Novellen. Walter, Olten 1969.
 Kontraste und Variationen. Essays. Echter, Würzburg 1969.
 Hausordnung. Wortlaut und Auslegung. Wiener Journal, Wien 1988, ISBN 3-900379-24-6.
 Die unsichtbare Wand. Roman. Zsolnay, Wien 1989; Aufbau Taschenbuch, Berlin 2003, ISBN 3-7466-1139-3.
 Der Wahrheit verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays. Hrsg. v. Jeremy Adler. Bleicher, Gerlingen 1998, ISBN 3-88350-660-5.
 Gesammelte Erzählungen in fünf Bänden:
 Ereignisse. Gesammelte Erzählungen Band 3. Видавництво. v. Jeremy Adler, Franz Hoheneder und Helmuth A. Niederle. Löcker, Wien 2017, ISBN 978-3-85409-813-3.
 Schuldig und Unschuldig. Gesammelte Erzählungen Band 4. Hrsg. v. Jeremy Adler, Franz Hoheneder und Helmuth A. Niederle. Löcker, Wien 2017, ISBN 978-3-85409-793-8.

Поезія 
 Fenster. Sechs Gedichte. Alphabox, London 1974, ISBN 0-904504-00-X.
 Buch der Freunde. Stimmen über den Dichter und Gelehrten mit unveröffentlichter Lyrik. Hrsg. von Willehad P. Eckert und Wilhelm Unger. Wienand, Köln 1975, ISBN 3-87909-062-9
 Viele Jahreszeiten. Dürer, München 1975.
 Spuren und Pfeiler. Alphabox, London 1978.
 Transsubstantations. 1978.
 Zeiten auf der Spur. 1978.
 Blicke. Gedichte 1947—1951. Europäische Ideen, Berlin 1979, ISBN 3-921572-41-X.
 Stimme und Zuruf. Knaus, Hamburg 1980, ISBN 3-8135-7899-2.
 Andere Wege. Gesammelte Gedichte. Drava, Klagenfurt 2010, ISBN 978-3-85435-625-7.

Наукові праці 

 Theresienstadt 1941—1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1955. (репринт: Wallstein, Göttingen 2005, 2012, 2018 ISBN 978-3-89244-694-1; Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG, Darmstadt 2013)
 Der Kampf gegen die «Endlösung der Judenfrage». Bundeszentrale für Heimatdienst, Bonn 1958.
 Die Juden in Deutschland. Von der Aufklärung bis zum Nationalsozialismus. Kösel, München 1960. (Piper, München 1987, ISBN 3-492-10766-4)
 Die Erfahrung der Ohnmacht. Beiträge zur Soziologie unserer Zeit. EVA, Frankfurt am Main 1964.
 Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland. Mohr, Tübingen 1974, ISBN 3-16-835132-6.
 Die Freiheit des Menschen. Aufsätze zur Soziologie und Geschichte. Mohr, Tübingen 1976, ISBN 3-16-838682-0.
 Vorschule für eine Experimentaltheologie. Betrachtungen über Wirklichkeit und Sein. Steiner, Stuttgart 1987, ISBN 3-515-04772-7.
 Der Wahrheit verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays. Видавництво. von Jeremy Adler. Bleicher, Gerlingen 1998, ISBN 3-88350-660-5.
 Nach der Befreiung: Ausgewählte Essays zur Geschichte und Soziologie. Hrsg. und mit einem Nachwort von Peter Filkens. Konstanz University Press, Paderborn 2013, ISBN 978-3-86253-041-0.
 Orthodoxie des Herzens, Ausgewählte Essays zu Literatur, Judentum und Politik. Видавництво. und mit einem Nachwort von Peter Filkens. Konstanz University Press, Paderborn 2014, ISBN 978-3-86253-055-7.
 Die Dichtung der Prager Schule. Mit einem Vorwort von Jeremy Adler, Wuppertal 2010, ISBN 978-3-938375-36-5; erstmals erschienen in: Manfred Wagner (Hrsg.): Im Brennpunkt: ein Österreich. 14 Beiträge auf der Suche nach einer Konstante. Europa, Wien 1978, S. 67–98

Примітки

Посилання 
 https://www.buchenwald.de/1184/ 
 
 
 Downloads von Vorträgen  der Tagung Wer zeugt für die Zeugen? Zu den Romanen des Prager deutschen Schriftstellers H. G. Adler 
 Rezension zu Theresienstadt 1941—1945 und zu Arnolds H. G. Adler bei H-Soz-u-Kult
 Biographie in: Theresienstadt Lexikon 
 Archivaufnahmen mit Hans Günther Adler  im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek
 mediathek.at 
 Interview mit Literaturwissenschaftler Zimmermann über den Prager Автор H. G. Adler

Австрійські поети
Австрійські прозаїки
Австрійські історики
Ашкеназькі євреї
Ті, хто пережив Голокост
Дослідники Голокосту
Вижили у концтаборі Аушвіц
Чехословацькі емігранти до Великої Британії